Vicência kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vicência (ort), Pernambuco, 
 Vicência (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar